The Four Musketeers (tennis), bijnaam voor een viertal tennisspelers die het spel domineerde in de jaren 20 en 30
The Four Musketeers (film), een Engels-Amerikaanse historische actiekomedie uit 1974
The Four Musketeers (musical), een musical uit 1967

Zie ook 
The Three Musketeers (doorverwijspagina)